Mount Gabriel ist der Name folgender Berge:

 Mount Gabriel (Irland) auf der Mizen-Halbinsel, County Cork
 Mount Gabriel (Kanada) in Neufundland und Labrador 
 Mount Gabriel, anderer Name des Waitomokia, Neuseeland